just in time ( für pünktlich, termingerecht, rechtzeitig) steht für:
 Just-in-time-Kompilierung (Informatik), Technik zum Übersetzen von Programmen in Maschinencode zur Laufzeit
 Just-in-time-Produktion (Materialwirtschaft), Produktionsstrategie mit dem Ziel durchgängiger Material- und Informationsflüsse entlang der Lieferkette
 Just-in-time-Vertrag (Zivilrecht), Vereinbarung der Leistungszeit und häufig auch ausdrücklich über die Rechtsfolgen ihrer Nichteinhaltung
 Just in Time (Film), ein Film von Shawn Levy aus dem Jahr 1997

Siehe auch:
 JIT (Begriffsklärung)